KHL 2021-22 var den 14. sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, der indledte sæsonen med et grundspil med 56 runder, men som blev forkortet som følge af COVID-19-pandemien, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Slutspillet om Gagarin-pokalen blev vundet af CSKA Moskva, der i grundspillet var blevet nr. 3 i Vestkonferencen, og som i slutspilsfinalen vandt med 4-3 i kampe over Metallurg Magnitogorsk, der var blev nr. 1 i Østkonferencen i grundspillet. Metallurg havde ført finalen med 3-1 i kampe, men CSKA vandt seriens sidste tre kampe, herunder den syvende og afgørende finalekamp, der blev spillet den 30. april 2022 i Magnitogorsk, og som CSKA vandt med 4-1. 

CSKA vandt Gagarin-pokalen for anden gang – tre år efter holdets første mesterskab i sæsonen 2018-19 – og fik dermed revanche for nederlaget til netop Metallurg Magnitogorsk i kamp 7 i finalen om Gagarin-pokalen i 2016. CSKA's comeback fra 1-3 til 4-3 i finaleserien var tidligere blevet udført af Spartak Moskva i finalen mod Avangard Omsk i 2012.

For de russiske hold var det endvidere den 26. turnering om det russiske mesterskab i ishockey. CSKA Moskva blev russisk mester for fjerde gang i alt, og for tredje gang inden for de seneste fire sæsoner. Sølvmedaljerne gik til Metallurg Magnitogorsk, mens bronzemedaljerne blev vundet af Traktor Tjeljabinsk.

Hold 

Siden den foregående sæson var antallet af hold i ligaen øget fra 23 til 24 hold, idet Admiral Vladivostok vendte tilbage til ligaen efter en sæsons pause. Holdene er inddelt i to konferencer, vest-konferencen og øst-konferencen, begge med 12 hold. Hver konference er yderligere inddelt i to divisioner med seks hold i hver. Inden sæsonen blev der gennemført følgende justeringer af divisionernes sammensætning:
 Tilbagevendte Admiral Vladivostok blev placeret i Tjernysjov-divisionen
 Kunlun Red Star blev flyttet fra Tjernysjov- til Kharlamov-divisionen.
 Torpedo Nizjnij Novgorod blev flyttet fra Kharlamov- til Bobrov-divisionen.
 Severstal Tjerepovets blev flyttet fra Bobrov- til Tarasov-divisionen.

Avangard Omsk spiller for tredje sæson i træk sine hjemmekampe i Arena Balasjikha i Balasjikha ved Moskva, mens holdets ordinære hjemmebane, Arena Omsk i Omsk, bliver nedrevet og genopført. Kunlun Red Star spiller for anden sæson i træk sine hjemmekampe i Arena Mytisjtji i Mytisjtji ved Moskva i stedet for den ordinære hjemmebane i Beijing på grund af indrejserestriktionerne i Folkerepublikken Kina under COVID-19-pandemien. Spartak Moskva har skiftet sin tidligere hjemmebane CSKA Arena ud med naboarenaen Megasport.

Grundspil

Oprindeligt format 

Hvert hold skulle spille 56 kampe i grundspillet, hvilket var fire kampe færre end i den foregående sæson. For hvert hold var de 56 kampe fordelt på:
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 23 hold i ligaen (i alt 46 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod fem hold fra holdets egen konference (i alt 10 kampe).

Følgende kampe blev afviklet i udlandet:
 Den 3. december 2021 blev kampen mellem Avangard Omsk og Ak Bars Kazan spillet i Coca-Cola Arena i Dubai, Forenede Arabiske Emirater som en del af Expo 2020 som en del af weekend med Rusland og vintersport som tema.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference skulle de to divisionsvindere gå videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 9. - 12. november og 13. - 19. december på grund af Euro Hockey Tour.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.
 24. januar - 21. februar på grund af de Olympiske Vinterlege i Beijing.

Revideret format 

Sæsonen blev afviklet under COVID-19-pandemien, og undervejs i grundspillet blev adskillige kampe udsat til senere på grund af smitteudbrud på de involverede hold. På grund af en kraftig stigning i smitteudbredelsen i januar 2022, udsatte ligaen samtlige kampe programsat i perioden 15. - 21. januar 2022, hvilket også ramte en del af de kampe, som tidligere på sæsonen var blev udsat.

I løbet af kamppausen pga. de Olympiske Vinterlege meddelte KHL, at man havde søgt ligaens bestyrelse og Ruslands ishockeyforbund om tilladelse til at aflyse de resterende kampe i grundspillet, så spillerne, der havde deltaget i den olympiske ishockeyturnering, havde mulighed for at afvikle karantæne, inden slutspillet begyndte. Den 16. februar 2022 meddelte ligaen, at grundspillet ikke ville blive genoptaget, og at slutstillingen i grundspillet blev beregnet ud fra holdenes opnåede pointgennemsnit pr. spillet kamp. Slutspillet ville begynde den 1. marts, og de 16 deltagere i slutspillet blev også seedet ud fra deres pointgennemsnit i grundspillet.

Vestkonferencen

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Østkonferencen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Kampe

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de otte hold fra 1 til 8. Egentlig skulle de to divisionsvindere have været seedet som nr. 1 og 2 og de resterende seks hold som nr. 3-8. Men eftersom grundspillet blev afbrudt på et tidspunkt, hvor holdene ikke havde spillet lige mange kampe, blev de otte hold i hver konference seedet efter deres pointgennemsnit pr. kamp.

I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv.

Inden slutspillet gik i gang, trak Jokerit sig fra resten af turneringen efter Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar 2022. Ligaen besluttede, at holdets modstander i første runde, Spartak Moskva, blev dømt som vinder af serien med 4-0 i kampe, og at de andre syv konferencekvartfinaler blev afviklet som planlagt.

Den tredje kamp i konferencekvartfinaleserien mellem Lokomotiv Jaroslavl og CSKA Moskva blev først afgjort 6 minutter og 34 sekunder inde i 7. periode og blev dermed den næstlængste kamp i KHL's historie.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022